Universidade Católica Argentina
Igreja Unida na Austrália - Uniting Church in Australia - UCA
Chama-maré - crustáceos do gênero Uca

Veja também
Uçá

Desambiguações de siglas